Лаллі (Lalli) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Лаллі  — село у волості Камб'я повіту Тартумаа.
 Лаллі  — село у волості Кегтна повіту Рапламаа.
 Лаллі  — село у волості Мугу повіту Сааремаа.